Пратс-и-Сансор ()  —  муниципалитет в Испании, входит в провинцию Льейда в составе автономного сообщества Каталония. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Баша-Серданья. Занимает площадь 9,64 км². Население — 245 человек (на 2010 год).

Население

Примечания

Ссылки 
 Pàgina web de l'Ajuntament 
 Informació de la Generalitat de Catalunya
 Informació de l'Institut d'Estadística de Catalunya 

Муниципалитеты Льейды